Amphoe Phra Samut Chedi (Thais alfabet: พระสมุทรเจดีย์) is een district van de provincie Samut Prakan in Thailand. Dit district is op zijn beurt weer onderverdeeld in 5 tambon (gemeentes), te weten:

Phra Samut Chedi
Samut Prakan (provincie)